

Финляндия 
Ха́нко (, , ранее по-русски Гангу́т, Гангё) — названия в Финляндии:
 Ханко — город.
 Ханко — полуостров.
 Ханко — советская военно-морская база в 1940—1941 годах.
 ХАНКО — Хельсинкский аннотированный корпус русского языка.

Япония 
 Ханко — японская личная печать, служит аналогом подписи.

См. также 
 Гангут
 Ханка (значения)